Marokkó legnagyobb városai:

Megjegyzés

Jegyzetek 

 
Települések listái országok szerint